Le banal ou la banalité caractérise ce qui est commun, trivial ou insignifiant. Cette notion est notamment liée au beau.

 Banalité (droit seigneurial)
 Principe de banalité
 Phénomène de banalisation, en sociologie

Voir aussi 
 Banalité du mal, concept philosophique
 Banalités, mélodies de Francis Poulenc
 Régime de banalité dans le domaine ferroviaire